Каштелойнш () — португальська власна назва.

Топоніми

Каштелойнш (Вале-де-Камбра) — парафія.
 Каштелойнш (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.
 Каштелойнш (Гімарайнш) — парафія.
 Каштелойнш (Пенафієл) — парафія.
 Каштелойнш (Тондела) — парафія.
 Сан-Педру-де-Каштелойнш — парафія.